Ron Blaauw (kok) - een Nederlands chef-kok
Ron Blaauw (restaurant) - het voormalige restaurant van chef-kok Ron Blaauw in Amsterdam